Königliche Villa steht für:
 ein Gebäude in Durrës, Albanien, siehe Königliche Villa (Durrës)
 ein Gebäude in Berchtesgaden, Bayern, siehe Königliche Villa (Berchtesgaden)
 ein Gebäude im Dresdner Stadtteil Strehlen, Sachsen, siehe Königliche Villa (Strehlen)
 ein Gebäude im Dresdner Stadtteil Wachwitz, Sachsen, siehe Schloss Wachwitz
 ein Gebäude in Ettal, Bayern, siehe Schloss Linderhof
 ein Gebäude in Monza, Italien, siehe Königliche Villa von Monza
 ein Gebäude in Regensburg, Bayern, siehe Königliche Villa (Regensburg)